

Божиново — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Божиново — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства